Finck von Finckenstein steht für:
 Finck von Finckenstein, deutsches Adelsgeschlecht

Finck von Finckenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Gräfin Finck von Finckenstein (1903–1994), deutsche Politikerin (GB/BHE, CDU)
 Georg Christoph Finck von Finckenstein (1632–1697), brandenburgisch-preußischer Staatsmann.
 Hermann Christoph Finck von Finckenstein (1693–1758), deutsch-baltischer Kanzler

 Konrad Finck von Finckenstein (1860–1916), deutscher Majoratsbesitzer und Politiker, MdR
 Kunz Finck von Finckenstein (1889–1932), deutscher Parlamentarier
 TD Finck von Finckenstein, ein Pseudonym von Tommy Finke (* 1981), deutscher Singer-Songwriter und Musiker